Ciò che è relativo alla città di Cesena
 Territorio della provincia di Forlì-Cesena
 Appennino cesenate
 Cucina cesenate

Pagine correlate 
 Cesena (disambigua)